Подолень () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Подолень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Подолень.
 Подолень () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Барча.